Варгафтик — еврейская фамилия. Известные носители:
 Варгафтик, Артём Михайлович (род. 1971) — российский виолончелист, музыкальный педагог, критик и телеведущий, внук М. Н. Варгафтика.
 Варгафтик, Михаил Натанович — советский и российский химик, лауреат Государственной премии Российской федерации (2002), сын Н. Б. Варгафтика.
 Варгафтик, Натан Борисович (1904—1994) — советский учёный-теплофизик, лауреат Государственной премии СССР (1950).